

Sigle 
 Close quarters battle, o Close quarters combat, espressione di lingua inglese per intendere il combattimento ravvicinato in un contesto di guerra urbana

Altri progetti